Amerikai Egyesült Államok
 Yaquina, folyó Oregonban
 Yaquina, település Oregonban